Вади́м:

Персоналии

Имя 
 Вадим — мужское имя.
 Вадим Баян (1880—1966) — псевдоним русского поэта-футуриста, писателя и драматурга Владимира Сидорова.
 Вадим Персидский (IV век—376) — архимандрит, христианский святой.
 Вадим Храбрый (ум. 864) — легендарный предводитель новгородцев.
 Вадим (Лазебный) (род. 1954) — епископ Русской православной церкви, митрополит Иркутский и Ангарский, глава Иркутской митрополии.

Фамилия 
 Вадим, Аннетт (1936—2005) — французская актриса.
 Вадим, Кристиан (род. 1963) — французский актёр театра и кино.
 Вадим, Роже (1928—2000) — французский кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер.

Произведения 
 «Вадим. Отрывок из неоконченной поэмы» (1821—1822) — поэма А. С. Пушкина.
 «Вадим» — неоконченный юношеский роман М. Ю. Лермонтова.
 «Вадим» — российский немой фильм 1910 года режиссёра Петра Чардынина по роману Лермонтова.

Транспорт 
 Вадим — станция Херсонской дирекции Одесской железной дороги, пограничная с Крымской железной дорогой.
 «Вадим» — паровоз, изготовленный на заводе Стефенсона в Англии.